Łomnicki este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află: 

 Adam Łomnicki - biolog evoluționist și ecolog polonez
 Antoni Łomnicki - matematician polonez
 Beata Łomnicka - jurnalistă TV, scenaristă
 Jacek Łomnicki - operator de film polonez
 Jarosław Łomnicki - entomolog polonez
 Jan Łomnicki - regizor și scenarist polonez
 Marian Łomnicki - geolog și zoolog polonez
 Tadeusz Łomnicki - actor polonez, regizor de teatru și profesor

Nume de familie poloneze